Робърт Лий „Боб“ Земекис е американски режисьор, продуцент и сценарист, роден на 14 май 1952 в Чикаго. Сред най-популярните му филми са „Завръщане в бъдещето“ (1985), „Форест Гъмп“ (1994), „Полярен експрес“ (2004) и „Беулф“ (2007).

Биография 
Земекис започва да снима филми с 8-mm камера още в гимназията. Докато следва в Школата по киноизкуство към Университета на Южна Калифорния, той получава наградата на Студентската академия за филма си „Field of Honor“.

След като вижда филма, Стивън Спилбърг помага на Земекис и на неговия състудент Боб Гейл да сключат договор за написване на сценария на „1941“ (1979), който Спилбърг режисира. Земекис прави режисьорския си дебют през 1978 г. със сценарий, който написва заедно с Гейл – „I Wanna Hold Your Hand“.

В добавка към изявите му като сценарист и режисьор, Земекис е изпълнителен продуцент на „Сянката на смъртта“ (1996, реж. Питър Джаксън), „Око на обществото“ и „Чужда собственост“, на който е и съсценарист заедно с Боб Гейл.

Земекис е режисирал и няколко проекта за малкия екран, включително епизод от „Amazing Stories“ на Стивън Спилбърг и три епизода от сериала на HBO „Разкази от криптата“, на който е и изпълнителен продуцент; той е продуцирал и пилотния епизод към спечелилия похвалите на критиката изтънчен сериал на CBS – „Johnny Bago“. Филмите на Земекис са донесли приходи от световното си разпространение, надхвърлящи два милиарда долара.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски филмови продуценти
Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на Златен глобус за най-добър режисьор
Носители на Златен глобус
Носители на награда Хюго
Носители на награда „Сатурн“
Родени в Чикаго